Miasta w USA:
 Posey – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie Tulare

Gminy w USA:
 Posey (ang. Posey Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Clay
 Posey (ang. Posey Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Fayette
 Posey (ang. Posey Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Franklin
 Posey (ang. Posey Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Harrison
 Posey (ang. Posey Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Rush
 Posey (ang. Posey Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Switzerland
 Posey (ang. Posey Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Washington
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Posey (ang. Posey County) – w stanie Indiana